Sziszkowica – szczyt górski w Bułgarii
 Sziszkowica – wieś w Bułgarii